Влади́мир Овся́нников:
 Овсянников, Владимир Анатольевич (род. 1961) — российский политик, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР.
 Овсянников, Владимир Васильевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Овсянников, Владимир Михайлович (1922—1984) — бригадир кантовщиков Богородского кожевенного завода имени М. И. Калинина Горьковской области, Герой Социалистического Труда.
 Овсянников, Владимир Станиславович (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Примечания